

Biografia

Famiglia e istruzione 
La principessa Tatiana del Liechtenstein è nata il 10 aprile 1973 a San Gallo, in Svizzera. È la quartogenita ed unica figlia femmina dell'attuale principe sovrano del Liechtenstein, Giovanni Adamo II, e della principessa consorte Marie, appartenente alla nobile famiglia boema dei Kinsky. I suoi fratelli maggiori sono il principe ereditario Luigi (1968), il principe Massimiliano (1969) e il principe Costantino (1972). 

Tatiana del Liechtenstein ha condotto i suoi studi primari, conclusi nel 1984, alla scuola elementare di Vaduz. Dal 1992, dopo essersi diplomata al liceo di Vaduz, iniziò a studiare economia aziendale a Madrid, presso l'European Business School. Oltre alla sua lingua madre, il tedesco, parla fluentemente anche la lingua inglese, francese e spagnola.

Vita privata

Relazioni 
La principessa Tatiana ebbe una relazione amorosa nella metà degli anni novanta con il re di Spagna Felipe VI (all'epoca Principe delle Asturie), quando si trovava a Madrid per motivi di studio, ospitata dalla zia paterna Nora del Liechtenstein. Durante la loro relazione si pensò, per un certo periodo, che in futuro sarebbe diventata lei la regina consorte di Spagna.

Matrimonio e figli 
Il 5 giugno 1999 la principessa Tatiana ha sposato il barone Filippo von Lattorff (nato il 25 marzo 1968 a Graz) e da allora ha assunto il titolo di baronessa. Con il marito ha avuto sette figli, di cui due maschi e cinque femmine:
 Luca Maria von Lattorff (nato il 13 maggio 2000 a Wiesbaden, Germania)
 Elisabetta Maria Angela Tatiana von Lattorff (nata il 5 gennaio 2002 Grabs, Svizzera)
 Maria Teresa von Lattorff (nata il 18 gennaio 2004 a Grabs, Svizzera)
 Camilla Maria Caterina von Lattorff (nata il 4 novembre 2005 a Monza, Italia)
 Anna Pia Teresa Maria von Lattorff (nata il 3 agosto 2007 a Goldgeben, Austria)
 Sofia Caterina Maria von Lattorff (nata il 30 ottobre 2009 a Goldgeben, Austria)
 Massimiliano Maria von Lattorff (nato il 17 dicembre 2011 a Goldgeben, Austria)

Diritti di successione 
La principessa Tatiana non fa parte della linea di successione al trono del Liechtenstein, poiché essa prevede la salita al trono dei figli maschi con esclusione delle figlie femmine (secondo la legge salica) e anche i figli maschi di Tatiana sono esclusi dalla successione.

Curiosità 
Nel giorno del suo matrimonio Tatiana del Liechtenstein indossò la tiara appartenente alla nobile famiglia della madre. La tiara venne indossata, infatti, prima dalla principessa Marie il 30 luglio 1967, giorno del suo matrimonio con il principe Giovanni Adamo II, e dopo di lei venne indossata dalla cognata Angela Brown, il 21 gennaio 2000, quando sposò il principe Massimiliano. Ad oggi la tiara viene spesso indossata dalla principessa ereditaria del Liechtenstein Sofia, consorte di Luigi, durante gli eventi ufficiali della famiglia principesca.

Titoli e trattamenti 
 10 aprile 1973 – 26 ottobre 1993: Sua Altezza Serenissima la Principessa Tatiana del Liechtenstein
 26 ottobre 1993 – 5 giugno 1999: Sua Altezza Serenissima la Principessa Tatiana del Liechtenstein, Contessa di Rietberg
 5 giugno 1999 – attuale: Sua Altezza Serenissima la Principessa Tatiana del Liechtenstein, Contessa di Rietberg, Baronessa von Lattorff

Ascendenza

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale del Casato di Liechtenstein